Holzknechtmuseum ist die Bezeichnung mehrerer Museen

 Holzknechtmuseum Bad Goisern in Oberösterreich
 Holzknechtmuseum Mürzsteg in der Steiermark
 Holzknechtmuseum Ruhpolding in Bayern